Rennersdorf ist der Name folgender Orte:

 der Katastralgemeinde Rennersdorf (Gemeinde Ober-Grafendorf) in Niederösterreich
 Rennersdorf (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 des Ortsteils Rennersdorf (Dresden) in Dresden, Sachsen
 des Ortsteils Rennersdorf/O.L. in Herrnhut, Sachsen 
 des Ortsteils Rennersdorf-Neudörfel von Stolpen, Sachsen
 einer Ortschaft (polnisch Rynarcice) in der Gemeinde Korfantów (Friedland O.S.) im Powiat Nyski, Polen, siehe Rynarcice (Korfantów)
 einer Ortschaft (polnisch Kolonia Renerowska, bis 1937 Rauden-Rennersdorf) in der Gemeinde Kuźnia Raciborska (Ratiborhammer) im Powiat Raciborski, Polen
 einer Ortschaft (tschechisch Rynartice) in der Gemeinde Jetřichovice im Okres Děčín, Tschechien.